Akkad steht für:

 Akkad, alte Königsstadt in Mesopotamien
 eine Dynastie von Königen Akkads, siehe Liste der Könige von Akkad 
 ein mesopotamisches Reich, siehe Reich von Akkad
 eine Epoche des Alten Orients, siehe Akkadzeit

Akkad bzw. El(-)Akkad ist der Familienname folgender Personen:
 Abbas el-Akkad (1889–1964), ägyptischer Journalist und Schriftsteller
 Bahaa el-Din Ahmed Hussein El-Akkad (* 1949), ägyptischer Konvertit
 Moustapha Akkad (1930–2005), syrischer Filmregisseur und -produzent
 Omar El Akkad (* 1982), kanadischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Akad